

Anno 
 976 o 976 a.C.

Codici 
 976 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Leamington Spa, nella contea del Warwickshire, in inghilterra

Matematica 
 976 – numero